Ženská dvouhra Dubai Tennis Championships 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do singlové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla rumunská světová trojka Simona Halepová, která se odhlásila pro bolest v bederní oblasti zad.

Vítězkou se stala devátá nasazená Španělka Garbiñe Muguruzaová, jež ve finále zdolala nenasazenou Češku Barboru Krejčíkovou po dvousetovém průběhu 7–6(8–6) a 6–3. V probíhající sezóně si připsala na třetí pokus premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu WTA Tour, první od dubna 2019, kdy ovládla Monterrey Open, a největší od více než tři roky starého vítězství na Western & Southern Open 2017.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2021